

Лаона — місто, штат Вісконсин
 Лаона — переписна місцевість, штат Вісконсин